

Optique 
 Obturateur : système servant à l'obturation de l'objectif d'un appareil optique. Il en existe de plusieurs types :
 Obturateur plan focal ;
 Obturateur central ;
 Obturateur à disque mobile.

Armement 
  : organe d'obturation faisant partie de la culasse.

Physiologie 
Plusieurs organes servant à l'obturation portent le nom d'obturateur :
 Muscle obturateur externe
 Muscle obturateur interne
 Nerf obturateur